Ascozonus — рід грибів родини Thelebolaceae. Назва вперше опублікована 1876 року.

Класифікація 
До роду Ascozonus відносять 16 видів:

Примітки 

Роди грибів